Hulsel (Noord-Brabant), een dorp in de gemeente Reusel-De Mierden
Hulsel (Antwerpen), een plaats ten noordoosten van Poppel